Jméno a příjmení Jan Mrázek nosí více osob:

 Jan Mrázek (orientační běžec) (* 1981) – český orientační běžec
 Jan Mrázek (1946) – československý basketbalista, herec a hudebník